Chleby, comune del distretto di Benešov, in Boemia Centrale
Chleby, comune del distretto di Nymburk, in Boemia Centrale